Sarek kan syfta på:

Sarek – en nationalpark i Lappland
Sarek – kortform för bergsmassivet Sarektjåkkå
Sarek (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
Sarek (rockgrupp) – en svensk musikgrupp
Sarek (öl) – en ölsort
Sarek (Star Trek) – en rollfigur i Star Trek
Sarek – avsnitt 71 i tredje säsongen av tv-serien Star Trek: The Next Generation, se Star Trek: The Next Generation (säsong 3)